Marabá Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marabá Paulista (ort), São Paulo, 
 Marabá Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar